significa «octava calle» en idioma japonés, puede referirse a:

 Hachijō-dori, una de las calles tradicionales que recorre de este a oeste la antigua capital de Heian-kyō, hoy Kioto;
 Familia Hachijō, una de las familias cortesanas kuge, descendiente del clan Fujiwara.
 Hachijō-no-miya (conocido posteriormente como Kyōgoku-no-miya y Katsura-no-miya), una de las cuatro ramas de la familia imperial japonesa elegibles al Trono de Crisantemo (shinnōke).

También , cuyo significado difiere al de arriba, puede referirse a:

 Hachijō, un pueblo de Tokio que abarca las islas de Hachijōjima y Hachijōkojima;
 Subprefectura de Hachijō, subprefectura de Tokio que abarca el pueblo de Hachijō y la villa de Aogashima.

Apellidos japoneses